Beaver kan referere til

 de Havilland Canada DHC-2 Beaver – et enmotors propel-drevet STOL-fly af de Havilland Canada, primært kendt som et bushfly (1947)
 Beaver Island – den største ø i Lake Michigan og en del af øgruppen ved samme navn
 Jim Beaver – en amerikansk scene, film og tv-skuespiller, dramatiker, manuskriptforfatter og film historiker